Rose valley désigne :

 Rose Valley, une ville du Saskatchewan.

 Rose Valley, un borough de Pennsylvanie ;
 Rose Valley, une ville de l’État de Washington.